Il doppio del torneo di tennis Bangkok Tennis Classic 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Austin e Mike Cahill che hanno battuto in finale Lloyd Bourne e Van Winitsky 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Hans Simonsson (semifinali)
 Mark Edmondson /  Mike Estep (quarti di finale)

 John Austin /  Mike Cahill (campioni)
 Lloyd Bourne /  Van Winitsky (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bangkok Tennis Classic 1981